linea S3 della S-Bahn di Amburgo
 linea S3 della rete celere di Basilea
linea S3 della S-Bahn di Berlino
 linea S3 della rete celere di Berna
 linea S3 della S-Bahn della Carinzia
 linea S3 della S-Bahn di Dresda
 linea S3 della S-Bahn della Germania Centrale
 linea S3 della S-Bahn di Hannover
 linea S3 della rete celere di Lucerna
linea S3 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S3 della S-Bahn di Monaco di Baviera
 linea S3 della S-Bahn di Norimberga
 linea S3 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S3 della S-Bahn Reno-Meno
 linea S3 della S-Bahn Reno-Neckar
 linea S3 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S3 della S-Bahn di Rostock
 linea S3 della S-Bahn di Salisburgo
 linea S3 della S-Bahn della Stiria
 linea S3 della S-Bahn di Stoccarda
linea S3 della rete celere del Canton Ticino
 linea S3 della S-Bahn del Tirolo
 linea S3 della rete celere del Vaud
 linea S3 della S-Bahn di Vienna
 linea S3 della rete celere di Zurigo